Lovinescu se poate referi la:

 Familia Lovinescu - una dintre cele mai importante dinastii literare din literatura română
 Eugen Lovinescu - critic și istoric literar, teoretician al literaturii și sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier și nuvelist român
 Monica Lovinescu - ziaristă și comentatoare de radio, fiică a criticului Eugen Lovinescu
 Horia Lovinescu - dramaturg român
 Vasile Lovinescu - critic literar, dramaturg și filosof esoteric român, elev al filosofului francez René Guénon
 Liceul Teoretic Eugen Lovinescu (București) - liceu din București
 Casa Lovinescu - instituție culturală din București

Nume proprii
Nume de familie românești
Familia Lovinescu